Die Baureihe 280 wurde für folgende Eisenbahntriebfahrzeuge verwendet:
 V 80, eine Streckendiesellok der Deutschen Bundesbahn
 zwei Prototypen eines elektrischen Triebzuges für die S-Bahn Leipzig DR-Baureihe 280
 eine Wechselstromlok der ČSD: ČSD-Baureihe S 699.0
 DB-Baureihe 280.5, eine Speicher-Hybridlokomotive vom Typ Toshiba Railway HDB 800